Der Begriff Chuquisaca bezeichnet:
 das spanische Kolonialgebiet (1538–1545), das heute als Charcas bezeichnet wird, eins von sechs Real Audiencias im Vizekönigreich des Río de la Plata 
 Departamento Chuquisaca, eins der neun Departamentos der heutigen Republik Bolivien  
 in der Quechua-Sprache die bolivianische Stadt Sucre